El topónimo Quinton puede hacer referencia a:

 el pueblo de Quinton, en Saskatchewan (Canadá);

 varios lugares de Estados Unidos:
 el municipio de Quinton, en Nueva Jersey;
 Quinton, un lugar designado por el censo en el estado anterior;
 el pueblo de Quinton, en Oklahoma;
 el área no incorporada de Quinton, en Virginia;

 varios lugares de Inglaterra:
 el barrio de Quinton, en la ciudad de Birmingham (Midlands Occidentales);
 el pueblo y parroquia de Quinton, en Northamptonshire; o
 el pueblo y parroquia de Quinton, en Warwickshire.